Karl Baumgärtel ist der Name folgender Personen:

* Karl Baumgärtel (1884–1952), deutscher Politiker (DVP), siehe Carl Baumgärtel
 Karl Emmerich Baumgärtel (1887–1958), österreichischer Lyriker